Катеринич Вадим Петрович — київський архітектор кінця 19 сторіччя.
 Катеринич Митрофан Кирилович — губернатор Харкова часів Російської імперії.
 Катеринич Петро Петрович  — юрист, засновник Бобровицького цукровозаводу (1900), меценат, член Товариства імені Тараса Шевченка в Петербурзі.
 Катеринич Сергій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища